James Wharton, surnommé Young Molineaux, est un boxeur marocain à mains nues né le  et mort le  à Liverpool, Angleterre.

Carrière 
Entrainé par Jem Burns, il entame sa carrière de boxeur professionnel à Londres en 1831. Son premier combat face à Tom McKeever en 1833 se termine par une victoire après  d'affrontement. Wharthon bat ensuite Bill Fisher (en 49 rounds), Harry Preston (en 16 rounds), William Renwick (en 89 rounds) et Hammer Lane en 1840 par KO au . 

Demeuré invaincu, il reste dans le milieu de la boxe après sa carrière en étant l'entraineur de Ben Caunt en 1845 et de Bendigo Thompson en 1850.

Distinction 
 James Wharton est membre de l'International Boxing Hall of Fame depuis 2012.

Notes et références

Liens externes 
 
  Carrière de James Wharton sur le site cyberboxingzone.com

Boxeur marocain
Naissance en mars 1813
Décès en avril 1856
Décès à 43 ans